

Patronyme

 Adolphe Zéphir François Aimé Adèle Foltz  (1802-1877), général français ;
 Clara Shortridge Foltz (1849-1934), première avocate de la côte ouest des États-Unis ;
 Jean-Marc Foltz (né en 1968), clarinettiste français ;
 Ludwig Foltz (1809-1867), architecte, sculpteur et illustrateur bavarois ;
 Philipp von Foltz (1805-1877), peintre allemand ;
 Richard Foltz (°1961), universitaire canadien, spécialiste du monde iranien ;
 Ryan Foltz, producteur, arrangeur et multi-instrumentiste américain ;